Здунов — фамилия. Известные носители:
 Здунов, Артём Алексеевич (род. 1978) — российский государственный и политический деятель, глава Республики Мордовия с 2020 года.
 Здунов, Василий Фёдорович (1924—1998) — советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны.
 Здунов, Павел Владимирович (род. 1991) — российский хоккеист, левый нападающий.